Schroedter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Schroedter (1805–1875), deutscher Maler und Grafiker, Pionier des deutschen Comics
 Alwine Schroedter (1820–1892), deutsche Illustratorin und Malerin der Düsseldorfer Schule
 Elisabeth Schroedter (* 1959), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Franz Schroedter (1897–1968), deutscher Filmarchitekt, Filmfirmenmanager, Dokumentarfilmregisseur und -produzent
 Hans Schroedter (1872–1957), deutscher Grafiker und Maler, arbeitete in Karlsruhe, ab 1919 in Hausen vor Wald
 Hildegard Schroedter (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Joachim Schroedter (1897–1934), deutscher Mediziner und SA-Führer
 Magda Schroedter (1888–1962), deutsche Politikerin (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Merten Schroedter (* 1976), deutscher Schauspieler
 Niels Schroedter (* 1994), deutscher American-Football-Spieler
 Rolf Schroedter (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Rolf Schroedter (Konstrukteur) (1893–1989), Motorradkonstrukteur, insbesondere für die Imperia Fahrzeugwerke 
 Thomas Schroedter (* 1955), deutscher Soziologe, Fotograf, Journalist und DJ
 Wolfhardt Schroedter (* 1940), Fluchthelfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Schrödter
 Schröder
 Schröter
 Schröter (Familienname)
 Schrötter